TurboGears — веб-фреймворк для разработки веб-приложений, написанный на языке Python. Состоит из нескольких WSGI компонентов, таких как Pylons, SQLAlchemy, Genshi и Repoze. Turbogears использует архитектуру MVC, создан для быстрой разработки веб-приложений, очень похож на Struts и Ruby on Rails.

Компоненты Turbogears 
Turbogears построен на основе нескольких мощных библиотек и инструментов. Библиотеки, используемые по умолчанию, различаются в версиях 1.1 и 2.0, однако остаются взаимозаменяемыми. Основное внимание уделяется тому, чтобы разработчик мог работать с привычными библиотеками.

См. также 
 Ruby on Rails
 Django
 Pylons
 Catalyst
 CherryPy

Примечания

Литература 
 
 
 

Свободные библиотеки программ
Веб-фреймворки на Python